

Patronymie

 Charlotte Knabe (1907-1991) est une historienne allemande
 Gustav-Georg Knabe (1897-1972) est un Generalmajor allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
 Kerstin Knabe (1959- ) est une athlète est-allemande